Акбулатово — название населённых пунктов в России:

 Акбулатово — деревня в Бурзянском районе Башкортостана.
 Акбулатово — село в Фёдоровском районе Башкортостана.
 Акбулатово — деревня в Кувандыкском районе Оренбургской области.
 Акбулатово — село в Чистопольском районе Татарстана.